Список вимерлих рослин — перелік видів рослин, що за даними Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) вимерли після 1500 року. Список налічує 116 вимерлих видів, 132 можливо вимерлих видів, 35 вимерлих видів у дикій природі, 13 видів можливо вимерлих у дикій природі, п'ять зниклих підвидів, один підвид вимерлий в дикій природі і чотири вимерлих сорти рослин.

Водорості 
Вимерлі види

 Vanvoorstia bennettiana

Можливо вимерлі види

 Galaxaura barbata
 Phycodrina elegans

Мохоподібні

Мохи 
Вимерлі види

 Flabellidium spinosum
 Neomacounia nitida

Птеридофіти 
Вимерлі види

 Adiantum lianxianense
 Dryopteris ascensionis

Можливо вимерлі види

Вимерлий у дикій природі

 Diplazium laffanianum

Голонасінні 

Можливо вимерлі види

Вимерлі у дикій природі

Дводольні 

Вимерлі види

Можливо вимерлі види

Вимерлі у дикій природі

Можливо, зникли у дикому вигляді

Вимерлі підвиди

Вимерлий підвид в дикій природі
 Cyanea superba subsp. superba

Вимерлі різновиди

Однодольні 

Вимерлі види

Можливо вимерлі види

Вимерлі у дикій природі 

Можливо, зник у дикому вигляді
 Costus vinosus

Вимерлі різновиди

 Cenchrus agrimonioides var. laysanensis

Примітки 

Червоний список МСОП вимерлих видів (EX)
Нещодавно вимерлі види